First Division 1947/48 bedeutet:

 First Division (Zypern) 1947/48
 First Division (Malta) 1947/48
 Football League First Division 1947/48